Гегамян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Гегамян, Мамикон Арташесович (1918—2002) — армянский советский государственный деятель
 Гегамян, Арташес Мамиконович (род. 1949) — армянский политический деятель.
 Гегамян, Валерий Арутюнович (1925—2000) — украинский художник армянского происхождения, живописец и график, педагог, основатель и декан (1965—1968) художественно-графического факультета в Одесском педагогическом институте.